Amerikai Egyesült Államok
 Meadowdale (Jackson megye, Nyugat-Virginia)
 Meadowdale (Marion megye, Nyugat-Virginia)
 Meadowdale (Virginia)
 Meadowdale (Washington)